Гигаби́т — (Гбит) м., скл. — единица измерения количества двоичной информации. Используется при оценке скорости передачи информации в цифровых сетях.
 1 гигабит =  = .
Используется сокращённое обозначение Gbit или, в русском обозначении, — Гбит (гигабит не следует путать с гигабайтом ГБ). В соответствии с международным стандартом МЭК 60027-2 единицы бит и байт применяют с приставками СИ.

Гигабит обычно используется для обозначения скорости передачи данных в компьютерных или телекоммуникационных сетях, например: «Ethernet подключение со скоростью Гбит/с (гигабит в секунду)» или «подключение к 100-гигабитной сети».

Обозначение гигабита согласно стандарту JEDEC 

Стандарт памяти JEDEC 100B.01 (JEDEC — Joint Electron Device Engineering Council (Объединенный инженерный совет по электронным устройствам), занимающийся разработкой и продвижением стандартов для микроэлектронной промышленности) распространяется на обозначение значений терминов и буквенных символов. Целью данного стандарта является содействие единообразному использованию символов, аббревиатур, терминов и определений в полупроводниковой промышленности. Из-за частой путаницы гигабита и гибибита спецификация стандарта дефинирует специально для IT двоичные префиксы, в качестве единицы измерения количества информации, определяет значение приставки Gi (gibi) множителем равным  (230), то есть гибибит обязан быть обозначен как Gibit и иметь значение равное  бит (230 бит или K3, где K = 1024).

Обозначение гигабита согласно стандарту IEEE 1541-2002 
В марте 1999 года Международная электротехническая комиссия ввела новый стандарт МЭК 60027-2, в котором описано именование двоичных чисел. Приставки МЭК схожи с СИ: они начинаются на те же слоги, но второй слог у всех двоичных приставок — би (binary — «двоичный», англ.). То есть гигабит становился гибибитом.

Стандарт 1541—2002 вводит аналогичные понятия. Утвержден IEEE в 2008 г.

По стандарту:
 Двоичная приставка для бита (бит (bit) (символ 'b'), двоичный знак) — устанавливается гиби (gibi) (символ 'Gi'), 230 = ;
 Приставки СИ не используются в качестве двоичных приставок.

Обозначение гигабита согласно стандарту ГОСТ 8.417-2002 
 В соответствии с международным стандартом МЭК 60027-2 единицы «бит» применяют с приставками СИ.

1 Гигабит равен 
 .
 .
 .
 125 мегабайт.
 122070.3120 кибибайт.
 119.2093 мебибайт.
 .

Примечания 

Единицы измерения информации